

Pessoas
Conrad Gozzo - músico americano
Mauro Gozzo - jogador aposentado de basquete americano

Desambiguações de sobrenomes